Végjáték a játékstratégia utolsó fázisa a sakkban, a go játékban, kártyajátékban és más játékokban, amikor már csak kevés figura, kő, kártya, szereplő van játékban 

 Végjáték, Ender’s Game (1977),  Orson Scott novellája majd novellasorozata (1977)
 Végjáték, L’addition, (1984), francia film, rendezte  Denis Amar 
 Végjáték, Ender’s Game (1985), Orson Scott regénye
 Végjáték, The Music of Chance (1993), amerikai filmdráma Philip Haas rendezésében
 Végjáték, Endgame (1999), rövidfilm a sakkról
 Végjáték, rövidfilm (2007) Kardos Sándor rendezésében 
 Végjáték, Ender’s Game (2008-tól),  képregény-sorozat Orson Scott novelláiból
 Végjáték, Endgame (2009), brit-dél-afrikai filmdráma, Robert Harvey regényéből, rendezte Pete Travis
 Végjáték, Passion Play (2010), thriller film Mitch Glazer rendezésében
 Végjáték, Ender’s Game (2013), amerikai sci-fi akciófilm Gavin Hood rendezésében Orson Scott regényéből
 Bosszúállók: Végjáték (2019), amerikai szuperhősfilm
 Végjáték a címe számos epizódnak különböző televíziós sorozatokban